Rajcza est le nom :
 de la gmina de Rajcza, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Rajcza, chef-lieu de cette gmina